Příjmení Jančařík nosí více různých osobností:

 Antonín Jančařík (1950–2018) – český speleolog
 Lubomír Jančařík (* 1987) – český stolní tenista
 Michal Jančařík (* 1975) – český televizní moderátor, hlasatel, konferenciér, syn Petra Jančaříka
 Petr Jančařík (* 1952) – český moderátor a herec
 Zdeněk Jančařík (* 1965) – český katolický kněz, překladatel a publicista

podobné
 Jančík – více jmen

Externí odkazy